Исмаилова — женская форма фамилии .

Известные носительницы  Исмаилова, Аида Жекшенбаевна (род. 1976) — киргизский государственный деятель.
 Исмаилова, Гульфайрус Мансуровна (1929—2013) — советская и казахстанская художница, актриса.
 Исмаилова, Инохон (1921—1985) — хлопковод, Герой Социалистического Труда (1948).
 Исмаилова, Камилла (род. 2004) — российская певица, актриса и телеведущая.
 Исмаилова, Лейла Ризвановна (род. 1989) — белорусская журналистка, телевизионная ведущая и модель.
 Исмаилова (Панарина), Ольга Юрьевна (род. 1985) — белорусская и азербайджанская велогонщица.
 Исмаилова, Светлана Тимуровна (род. 1969) — российский издатель. Фигурант уголовного дела и первого ареста по авторскому праву в России.
 Исмаилова, Содар Мабуд кызы (род. 1930) — Герой Социалистического Труда (1949).
 Исмаилова, Сона Ахмед кызы (1927— ?) — Герой Социалистического Труда (1949).
 Исмаилова, Толекан Асаналиевна (род. 1954) — киргизская правозащитница, общественный деятель.
 Исмаилова, Тукезбан Магеррам кызы (1923—2008) — певица, ханенде.
 Исмаилова, Хадиджа Ровшан кызы (род. 1976) — азербайджанский журналист.

См. также